Косгеи — кенийская фамилия.

 Косгеи, Даниэль — кенийский марафонец.
 Косгеи, Пол — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Косгеи, Рубен — кенийский бегун на средние дистанции.
 Косгеи, Самюэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Косгеи, Яфет (род. 1968) — кенийский бегун на длинные дистанции.